Were bezeichnet:

 Were (Wylye), linker Nebenfluss des Wylye in der englischen Grafschaft Wiltshire
 Were (Kura), rechter Nebenfluss der Kura in Georgien

Were ist der Familienname folgender Personen:
 Jesse Were (* 1989), kenianischer Fußballspieler
 Paul Were (* 1991), kenianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wehre
 Werre (Begriffsklärung)
 Vere